Skirmunt ist der Familienname folgender Personen:

 Helena Skirmunt (1827–1874), russische Malerin und Bildhauerin
 Konstanty Skirmunt (1866–1949), polnischer Politiker, Diplomat und Außenminister